Maggioni peut faire référence à : 
 Enrico Maggioni (né en 1946), coureur cycliste italien.
 Mauro Maggioni, mathématicien américain.
 Rosane Maggioni (née en 1992), joueuse brésilienne de volley-ball.
  (née en 1964), journaliste italienne.
 Matt Maggioni, bassiste.